Yebes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Yebes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Yebes (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar